Финал Кубка Англии по футболу 1982 года () стал 101-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. В нём встретились английские клубы «Тоттенхэм Хотспур» и «Куинз Парк Рейнджерс». Первый матч состоялся 22 мая 1982 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч завершился со счётом 1:1 и поэтому был переигран 27 мая. Вторая игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Лондона. Эта победа стала второй подряд в данном турнире.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Переигровка

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1982
Футбол в Европе в 1982 году
Кубок Англии 1982
Кубок Англии 1982
События 22 мая
События 27 мая
Май 1982 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1982 году
1982 год в Лондоне